Polycera är ett släkte av snäckor som beskrevs av Cuvier 1817. Polycera ingår i familjen Polyceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Polycera